Protarabellites triangularis är en ringmaskart som beskrevs av Eriksson 200. Protarabellites triangularis ingår i släktet Protarabellites och familjen Ramphoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
triangularis